Фахим ( — «Понятливый») — арабское имя и фамилия. Известные носители:

 Фахим, Мохаммад (1957—2014) — афганский военный деятель.
 Фахим, Амр (род. 1976) — египетский футболист.

Арабские имена